Kumšt může být:

kumšt, hovorový výraz pro umění
Kumšt (divadelní hra) – divadelní hra Yasminy Reza z roku 1994
Kumšt (pořad) – český hudební internetový pořad
Kumšt (vodní věž) – bašta městského opevnění v Prešově